Kappa Ceti (κ Cet) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Cetus:

 Kappa1 Ceti (96 Ceti), enana amarilla de magnitud 4,83 a sólo 30 años luz del Sol.
 Kappa2 Ceti (97 Ceti), estrella gigante amarilla a 290 años luz.